Biggar – wieś w Kumbrii, Anglia
 Biggar – wieś w South Lanarkshire, Szkocja
 Biggar – miasto w Saskatchewan, Kanada